Arseniato reduttasi (azurina)
Arseniato reduttasi (donatore)
Arseniato reduttasi (glutaredossina)